3977 Максін (3977 Maxine) — астероїд головного поясу.

 Максін Ксенофонт Павлович (* 1911 — † 14 вересня 1943) — Герой Радянського Союзу, в часи німецько-радянської війни — гвардії капітан, Герой Радянського Союзу (16.10.1943), командир стрілецького батальйону 205-го гвардійського стрілецького полку 70-ї гвардійської стрілецької дивізії 13-ї армії Центрального фронту.
 Максін Сінгер (15 лютого 1931, Нью-Йорк, США) — американська дослідниця в галузі молекулярної біології. 
 Максін Макс Карлович (справжнє прізвище Пфейфер; нім. Max Pfeiffer; нар. 25 квітня (7 травня) 1881, Санкт-Петербург — пом. 5 вересня 1947, Берлін) — російський актор і театральний адміністратор, згодом — відомий німецький кінопродюсер.
 Лінда Максін Годвін (англ. Linda Maxine Godwin нар. 2 липня 1952, Кейп-Жирардо, Міссурі) — американська жінка-астронавт.